Ли (хлай; Bli, Dai, Day, Dli, Hlai, Klai, La, Lai, Le, Li, Loi, Slai) — один из двух языков народа ли, на котором говорят в уездах Байша, Ваньнин, Даньсян, Туньчан, Чэнмай в центральной и южной частях провинции Хайнань в КНР.

Диалекты 
У ли существуют несколько диалектов: бэньди (байша-юаньмэнь, местный ли, цзун), мэйфу (мойфау), ци (гэй, тунши-цяньдуй-баочэн). Некоторые диалекты могут быть отдельными языками. Матисофф (1988) перечисляет 8 разновидностей: байша, баодин, баочэн, сифан, тунши, хэйту, цяньдуй, юаньмэнь. Говор лово диалекта ха считается стандартным.

Письменность 
Не имел письменности до 1957 года, когда был создан алфавит на латинской основе.

Алфавит ли (образец 1957 года):

Литература 
 Оуян Цзюэя, Чжэн Ицин. Лиюй цзяньчжи (Краткий обзор языка ли). Пекин: Миньцзу, 1980. 欧阳觉亚 郑贻青 黎语简志 北京 民族出版社.
 Ло Мэйчжэнь. Лиюй шэндяо чуи (Заметки о тонах языках ли) // Миньцзу юйвэнь. № 3. 1986. 罗美珍 黎语声调刍议 // 民族语文, 第03 期. P. 24–29.

Примечания 

Языки Китая
Тай-кадайские языки